Fikus ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Fikus (1932–1996), polnischer Journalist
 Marian Fikus (* 1938), polnischer Architekt
 Monika Fikus (* 1957), deutsche Sportwissenschaftlerin
 Sebastian Fikus (* 1969), polnischer Historiker und Hochschullehrer
 Stefan Fikus (1920–2010), polnischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ficus